Holmer ou Holmér est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Gösta Holmér (1891-1983), décathlète suédois
Grethe Holmer (1924-2004), actrice danoise
Hans Holmér (1930-2002), chef de police et auteur suédois
Richard Holmer (né en 1945), professeur et anthropologue américain
Walt Holmer (1902-1976), joueur américain de football américain

Toponyme

Holmer and Shelwick, paroisse civile du Herefordshire
Holmer Green, hameau de Little Missenden dans le Buckinghamshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme